Reikersdorf heißen folgende Orte:

 Reikersdorf (Gemeinde Maissau), Katastralgemeinde und Ortschaft von Maissau im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Reikersdorf (Gemeinde Viehdorf), Ortsteil von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Reikersdorf (Gemeinde St. Peter), Ortschaft von St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich